Курмы́ш:

Населённые пункты 
 Курмыш — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Курмыш — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Курмыш — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Курмыш — село в Пильнинском районе Нижегородской области.
 Курмыш — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Курмыш — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Курмыш — район города Актобе Казахстана.

Реки 
 Курмыш (приток Вашки)
 Курмыш (приток Мезени)
 Курмыш-Иоль

Прочее 
 Курмыш — название чувашской усадьбы, состоящей из одного двора.

Примечания